Доберман: 

 Доберман — порода короткошёрстных служебных собак, выведенная в Германии.
 «Доберман» — криминальная драма с элементами «чёрного юмора».
 Доберман, Фридрих Луис (1834—1894) — первый заводчик породы собак доберман.

См. также 
 Тоберман